Дэниел Ричард Грин (; родился 22 июня 1987 года в Норт-Бэбилоне, штат Нью-Йорк, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс».

Ранние годы

Северная Каролина Тар Хилз (2005—2009) 
В своём дебютном сезоне за баскетбольную команду университета Северной Каролины он выступал на позиции шестого номера. Во втором сезоне его средняя результативность составляла 5,2 очка и он делал 2,8 подбора. По окончании сезона из-за недостатка игрового времени он подумывал о смене университета, но, в итоге, решил остаться. Оставшись в Северной Каролине он каждый год улучшал свои показатели: в третьем сезоне он уже в среднем за игру набирал 11,5 очка, делал 4,9 подбора, 2 передачи, 1,2 перехвата и 1,2 блок-шота. Его процент реализации бросков с игры увеличился до 46,9 %, штрафных до 87,3 %, а трёхочковых до 37,3 %.

По окончании третьего года обучения в университете он объявил, что выставит свою кандидатуру на драфт НБА 2008 года, но не подписал контракта ни с одним агентом и 16 июня объявил своё решение, что останется доигрывать ещё один сезон. Его процент реализации бросков в последнем сезоне ещё улучшился и по итогам сезона он был выбран в сборную всех звёзд защиты конференции Атлантического побережья.

Профессиональная карьера 
Грин был выбран под общим 46-м номером на драфте НБА 2009 года «Кливленд Кавальерс». В свой дебютный сезон в НБА получал лишь 5 минут в среднем за матч выходя со скамьи в Кливленде. Перед началом следующего сезона был отчислен, однако вскоре подписал контракт с «Сан-Антонио Спёрс». В конце регулярного сезона Грин был вновь отчислен, однако уже через две недели был возвращен в команду. Во время локаута Дэнни подписал контракт со словенской «Олимпией» с правом его разрыва в случае окончания локаута. Грин был самым результативным игроком «Олимпии» в розыгрыше Евролиги. После окончания локаута покинул клуб и вернулся в расположение «Сан-Антонио».

11 июля 2012 года Грин переподписал контракт со «Спёрс» по которому он в течение последующих трёх лет получит 12 млн долларов. В своей первой игре в сезоне он набрал 9 очков и сделал 2 блок-шота. 6 февраля 2013 года в игре против «Миннесоты Тимбервулвз» он набрал рекордные для себя 28 очков. Во второй игре финала НБА Грин смог реализовать 5 из 5 трёхочковых бросков, а уже в третьей игре он забил 7 из 9 трёхочоквых. 16 июня в пятой игре Грин реализовал 6 трёхочковых, таким образом забив за финальную серию 25 и установил рекорд финалов НБА по этому показателю. Предыдущей рекорд принадлежал Рею Аллену, который в финальной серии 2008 года забил 22 трёхочковых. Всего, за финал НБА Грин сделал 27 точных трёхочковых бросков.

18 ноября 2020 года Грин и драфт права на Джейдена Макдэниэлса (28-й пик) были обменяны в «Оклахома-Сити Тандер», взамен «Лос-Анджелес Лейкерс» получил Денниса Шрёдера. 8 декабря 2020 года вместе с Венсаном Пуарье и Терренсом Фергюсоном был обменян в «Филадельфию Севенти Сиксерс». 7 августа 2021 года Грин продлил контракт с «Севенти Сиксерс» на два года и 20 миллионов долларов. 12 мая 2022 года, во время 6-й игры серии второго раунда против «Майами Хит», Грин получил травму левого колена в результате столкновения с партнером по команде Джоэлем Эмбиидом. На следующий день у него диагностировали разрыв передней крестообразной связки и боковой крестообразной связки в левом колене.

Во время драфта НБА 2022 года Грин вместе с правами на Дэвида Родди был обменян в «Мемфис Гриззлис» на Де'Энтони Мелтона.

9 февраля 2023 года Грин был обменян в «Хьюстон Рокетс» в рамках трехстороннего обмена с участием «Лос-Анджелес Клипперс». После обмена Грин и «Рокетс» договорились о выкупе контракта.

15 февраля 2023 года Грин подписал контракт с «Кливленд Кавальерс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Северная Каролина Тар Хилз» (баскетбол)
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Эри Бэйхокс» (2008-2017)
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Рино Бигхорнс»
Игроки «Остин Торос»
Игроки БК «Олимпия» Любляна
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Кливленд Кавальерс»